Sangiorgi peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfredo Sangiorgi (1894-1962), compositeur italien ;
  (1831-1899), magistrat italien ;
  (1860-19XX), homme politique italien ;
  (1823-1884), homme politique italien ;
  (1957-), écrivain italien ;
 Giuliano Sangiorgi (1979-), guitariste, pianiste et chanteur italien ;
  (1850-1928), marchand d'art italien ;
 Michele Sangiorgi (1785-1822), peintre italien ;
  (1962-), journaliste italien.

Toponyme 

 , bâtiment historique à Forli ;
 , théâtre à Catane.

Divers 
 , séries de rapports judiciaires sur la mafia italienne publiés entre 1898 et 1900.

Voir aussi